Els De Groote (atlete) (1981), Belgisch atlete
 Els De Groote (politica), Belgisch politica